The Album () — английское название нескольких музыкальных альбомов:

 The Album — пятый альбом шведской поп-группы ABBA.
 The Album — дебютный альбом корейской поп-группы Blackpink.
 The Album — дебютный альбом Хаддавэя.
 The Album — сольный дебютный альбом Куортона.
 The Album — дебютный альбом группы Achozen.